Kpoghomou est un nom propre africain pouvant faire référence à :

Patronyme 

 Dominique Kpoghomou, informaticien et homme politique guinéen